Клубный кубок UNCAF 2004 — 23-й розыгрыш турнира, 6-й розыгрыш под названием Клубный кубок UNCAF. Турнир был сыгран с 21 сентября по 5 декабря 2004 года. К шести победителям четвертьфиналов были добавлены ещё два клуба, а победители полуфиналов в финальной пульке определили обладателя Кубка и обладателей путёвок на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2005. Четырнадцать участников турнира представляли семь стран. Трофей в четвёртый раз завоевал гватемальский клуб «Мунисипаль» (во второй раз под новым названием турнира).

Участники 

 Калча Ябра - чемпион Премьер-лиги Белиза сезона 2003.
 Бока - чемпион лиги «А» Белиза сезона 2003/2004.
 Мунисипаль - чемпион Апертуры Гватемалы сезона 2003/2004.
 Кобан Империал - чемпион Клаусуры Гватемалы сезона 2003/2004.
 Реал Эспанья - чемпион Апертуры Гондураса 2003/2004.
 Олимпия - чемпион Клаусуры Гондураса сезона 2003/2004.
 Саприсса - чемпион Апертуры Коста-Рики сезона 2003/2004.
 Эредиано - чемпион Клаусуры Коста-Рики сезона 2003/2004.
 Реал Эстели - чемпион Апертуры и Клаусуры Никарагуа сезона 2003/2004.
 Дирианген - финалист Апертуры и Клаусуры Никарагуа сезона 2003/2004.
 Тауро - чемпион Панамы сезона 2003.
 Пласа Амадор - 4-е место в Апертуре Панамы сезона 2003.
 ФАС - чемпион Апертуры Сальвадора сезона 2003/2004.
 Альянса - чемпион Клаусуры Сальвадора сезона 2003/2004.

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

 Мунисипаль,  Саприсса и  Олимпия получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2005.

Чемпион

Ссылки 

RSSSF 

2004